1.B hrvatsku odbojkašku ligu za sezonu 2008./09. u kojoj je sudjelovalo 12 klubova je osvojila ekipa Matija Mesić iz Slavonskog Broda.

Ljestvica

Poveznice 
 1.A liga 2008./09.
 Kup Hrvatske 2008.

Izvori 
 
 Bilten Hrvatskog odbojkaškog saveza za 2008./09. , preuzeto 7. kolovoza 2014.
  

 

2008-09